Аккад — маловідомий український рок-гурт з міста Бар Вінницької області. Розпався у 2006 році.

Учасники 

 Пилипенко «Pank» Олег — Вокал, тексти, музика;
 Євген «Gen» Вальчук — бас-гітара, музика;
 Олександр Дєдов — гітара;
 Руслан «Daffy» Кірпа — гітара;
 Тарас Щерба — барабани

Історія 

Група утворилася взимку 2005 року. Коли двоє людей з схожими інтересами захотіли грати і творити музику, яка відображала б їх внутрішній світ. Цими людьми були Олег Пилипенко (вокал) та Андрій Кицюк (гітара). Перші репетиції проходили у Олега вдома. Початковий стиль групи був направлений у бік панку.

Деякий час по тому до них приєднався бас-гітарист Євген «Жека» Вальчук і барабанщик Тарас Шевчук.

У лютому група записує свої перші демо.

Навесні цього ж року хлопці перебираються на нормальну репетиційну базу. Олег знаходить для групи цікаву назву, яка б на всі 100 % відображала їх внутрішній світ — Аккад. Решта учасників колективу також схвалили його вибір.

Після цього з групи йде гітарист, на місце якого приходить новий — Олександр Дєдов.

У квітні «Аккад» вперше грає для широкої публіки, на фестивалі рок-музики, який проходив в м. Тульчин.

Влітку в групу приходить новий барабанщик Тарас Щерба. Він досить швидко влівається в новий для нього стиль, а також і в групу.

У серпні зусиллями хлопців з «Аккад» і «Vita Brevis» у місті Бар проходить рок-фест «Рок Проти …»

Протягом осені (2005) — весни (2006), на Air Force Studio (м. Вінниця) Аккад записує свої перші 12 студійних демо.

На початку 2006 року до групи приєднується ще один учасник — гітарист Руслан «Daffy» Кирпа.

У травні 2006 Аккад виступає на відбірковому турі всеукраїнського фестивалю «Червона Рута», де займає 4 місце і стає резервістом.

3 червня в м. Бар група своїми силами (і силами спонсорів;)) організовує фестиваль «BarRockCo».

У червні «Аккад» виходить у фінал фестивалю «Тарас Бульба», залишивши позаду більшу кількість своїх музичних конкурентів. Але хлопці відмовляються від участі у фіналі, пояснив свою відмову участю в цей же час на іншому фесті.

24 червня гурт грає на Майдані Незалежності (Майдан Незалежності) в місті Києві, на концерті, що проходив на честь відкриття фестивалю «Перлини сезону 2006».

У середині серпня група відіграла на фестивалі «ПроРок» у Сумській області.

У жовтні група виступає на фестивалі «Нівроку» в Тернополі. Після цього група реформується в Серце Дженніфер.

Джерела 
 Рок-гурт «Аккад»
 Відео «Двадцять градусів нижче нуля» 
 «Аккад» пісні, біографія 
 Музика Аккад

Українські рок-гурти